Meerdere personages uit de werken van J.R.R. Tolkien, of daarvan afgeleid:
Een personage uit de Eerste Era naar wie het Huis van Haleth vernoemd is.
De oudste zoon van Helm Hamerhand, een koning van Rohan
De zoon van Háma in de film The Lord of the Rings: The Two Towers